Pablo Rodríguez Flores (1955) – calciatore spagnolo
 Pablo Rodríguez Aracil (1985) – calciatore spagnolo
 Pablo Yunen Rodríguez Ramírez (1998) – giocatore di calcio a 5 costaricano
 Pablo Rodríguez Delgado (2001) – calciatore spagnolo
 Pablo Rodríguez – cestista spagnolo